Cet article présente la liste des cantons du département de l'Aisne entre 1973 et 2015.

Histoire 
De 57 cantons à la création des départements en 1790, le nombre est réduit à 37 lors de la refonte de la carte cantonale de 1801. Avec le décret du , huit nouveaux cantons sont créés : le canton de Laon est divisé en Laon-Nord et Laon-Sud, celui de Saint-Quentin est divisé en Saint-Quentin - Centre, le Saint-Quentin - Sud et Saint-Quentin - Nord, celui de Soissons en Soissons-Sud et Soissons-Nord, enfin le canton de Tergnier est créé par division du canton de La Fère. Le redécoupage cantonal de 2014, applicable à partir des élections départementales de mars 2015, supprime le découpage et redéfinit les limites des cantons.

Composition 

L'Aisne comprend alors 42 cantons répartis dans 5 arrondissements. Le tableau suivant en donne la liste, en précisant leur code INSEE, leur circonscription, le nombre de communes du canton, leur superficie, leur population et leur densité de population

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes de l'Aisne
 Redécoupage cantonal de 2014 en France

Bibliographie 
 
 

Cantons